Sport, bepaalde recreatieve of competitieve activiteit
 Sport (krant), Spaanse sportkrant
 trede van een ladder
 Sport (premetrostation), station in Antwerpen
 Sport (plantenveredeling), scheut die morfologisch van de rest van de plant afwijkt